Als Calciumphosphate werden in der Lebensmitteltechnik zusammenfassend
 Calciumdihydrogenphosphat („Monocalciumphosphat“),
 Calciumhydrogenphosphat („Dicalciumphosphat“) und
 Calciumphosphat („Tricalciumphosphat“) bezeichnet.
Sie sind in der Europäischen Union als Lebensmittelzusatzstoffe unter der gemeinsamen Nummer E 341 zugelassen.

Einzelnachweise 

Stoffgruppe
 Calciumphosphate
 Calciumphosphate